Forza Horizon 4 — гоночная игра в жанре аркадного автосимулятора в открытом мире, разработанная компанией Playground Games в сотрудничестве с Turn 10 Studios под издательством Microsoft Studios для игровой консоли Xbox One и ПК от Microsoft. Является четвёртой основной частью в серии Forza Horizon и одиннадцатой в серии Forza. Игра была официально анонсирована Microsoft на конференции E3 2018, вместе с дебютным трейлером игры 10 июня 2018 года. Релиз игры состоялся 2 октября 2018 года.

Игровой процесс 
Действия игры разворачиваются в Великобритании, игровой процесс сконцентрирован на взаимодействии между игроками в многопользовательском режиме. Одной из главных особенностей Forza Horizon 4 является динамическая смена сезонов, которая также отражает изменение времени суток и погодных условий которые непосредственно будут влиять на геймплей — водить автомобиль можно будет зимой, летом, осенью и весной, причём на игровой процесс также повлияет сцепление с дорогой, видимость за рулём, а также тип соревнований такие как: бездорожье, кольцевые гонки и дрифт. Игрокам дана возможность собрать более 450 автомобилей и модифицировать их на свой вкус, равно как и водителей.

Forza Horizon 4 поддерживает разрешение 4K с частотой в 60 кадров в секунду с поддержкой HDR для владельцев Xbox One X и Windows 10, в свою очередь для владельцев Xbox One игра поддерживает разрешение 1080p с частотой в 30 кадров в секунду. В игре имеется тpи издания: стандаpтнoe, Deluxe Edition и Ultimate Edition. Владельцы издания Ultimate Edition получили ранний доступ к игре 28 сентября 2018 года, вместе с доступом к уникальным автомобилям.

Оценки и мнения 

Forza Horizon 4, как и предшественник, получила восторженные отзывы от игровой прессы. На сайтах GameRankings и Metacritic средняя оценка составляет 92,24 % и 92/100 в версии для Xbox One, 89,25 % и 88/100 для ПК соответственно. Рецензенты были под впечатлением от новой концепции со сменой времён года, высокого качества графики, богатства контента и многопользовательских возможностей.

Награды 
Forza Horizon 4 получила премию BAFTA в области игр 2019 года в номинации «British Game».

Примечания

Ссылки 
 
 

Компьютерные игры 2018 года
Многопользовательские и однопользовательские игры
Компьютерные игры с открытым миром
Гоночные компьютерные игры
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Компьютерные игры, изданные Xbox Game Studios
Игры для Xbox One
Игры для Windows
Forza Motorsport (серия игр)
Продолжения компьютерных игр
Многопользовательские игры с открытым миром
Компьютерные игры с режимом кооперативной игры
Компьютерные игры — лауреаты премии BAFTA Games